Cowell è una città dell'Australia Meridionale (Australia); essa si trova 230 chilometri a nord-ovest di Adelaide ed è la sede della Municipalità di Franklin Harbour. Al censimento del 2006 contava 880 abitanti.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 

 

Centri abitati dell'Australia Meridionale